Enrique Rambal García (1896-1956), actor i director valencià
 Enrique Rambal Sacía (1924-1971), actor i director mexicà, fill del precedent